Operacija Opera može biti

 Operacija Opera (Izrael)
 Operacija Opera (Hrvatska)